Hiroya (* 6. Januar 1992, in Aikawa, Aigō-gun, Präfektur Kanagawa), bürgerlich: Hiroya Kawabe (jap. , Kawabe Hiroya), ist ein japanischer Kickboxer. Er kämpft in K-1 und debütierte dort bereits mit 15 gegen einen 25-jährigen Gegner. Damit ist er der jüngste Kämpfer, der jemals in diesem Turnier gekämpft hat. Hiroya ist der K-1 Kōshien Champion von 2008 sowie der Drittplatzierte von 2009.

Titel 
 2008 K-1 Kōshien Champion
 WMF World Tournament Gold 
 2009 3. Platz K-1 Koushien

K-1 Bilanz 
Kampfbilanz nach der offiziellen K-1 Webseite:

Weblinks 
 Offizielle Website
 K-1 Eintrag bei K-1

Einzelnachweise 

K-1-Kämpfer
Japaner
Geboren 1992
Mann
Pseudonym